Босански љиљан или златни љиљан као симбол у Босни и Херцеговини почео се користити у средњем вијеку. Присутна је на новцу, печатима, заставама, грбовима племићких династија, стећцима, разним украсним предметима итд. Нарочито је постала популарна када је Босном владао краљ Твртко I Котроманић. Династија Котроманића узела је босански љиљан као симбол, најчешће назван златни љиљан.

Грб златних љиљана које је створила краљевска породица Котроманић састоји се од шест златних љиљана на плавој позадини са белом врпцом. Доласком Османлија на Балкан и падом династије Котроманић, сам грб је пао из употребе.

Савремена употреба 
Године 1992. грб златних љиљана поновно је употребио проглашењем независне Републике Босне и Херцеговине. Застава Републике Босне и Херцеговине састоји се од грба златних љиљана на белој позадини. То је била и застава са златним мачевима на угловима грба Армије Републике Босне и Херцеговине. Грб је угравиран и на гробовима босанских погинулих бораца.

Године 1998, након протеста политичких представника бивше Херцег-Босне и Републике Српске, застава Републике Босне и Херцеговине замијењена је новом. Ипак, Бошњаци и даље користе грб и заставу у одговарајућим културним приликама, а на грбу Федерације БиХ и грбовима неких кантона и општина љиљан се користи као симбол Бошњака.

Види још 
 Љиљан у хералдици 
 Ѕначка Златни љиљан

Референце 

Симболи
Босна и Херцеговина
Хералдика